Раздо́ры ― деревня в Одинцовском городском округе Московской области. Ранее входило в состав сельского поселения Барвихинское. Население 128 человек на 2006 год, в деревне числятся две улицы, Рублёво-Успенское шоссе, два ГСК, несколько предприятий и садовых товариществ, государственные резиденции и участок в Рублёво. Ранее в состав деревни включались такие отдалённые местности, как 1-й километр Мякининского шоссе, 1-й и 17-й километры Новорижского шоссе, 63-й и 65-й километры МКАД, участок Мякинино.

География 
Деревня расположена в восточной части округа, в пяти километрах от МКАД. Через Раздоры протекает речка Чаченка, высота центра над уровнем моря — 155 метра.

История 
Первые упоминания о деревне относятся к 1539 году, хотя, возможно, она возникла чуть позже. В конце XVII века деревня тянула в Архангельскому и принадлежала князю Якову Одоевскому, с 1704 года— Дмитрию Голицыну. В 1800 году в деревне было 19 дворов, 57 душ мужского и 58 женского пола. В 1810 году её (вместе с Архангельским) купил князь Николай Борисович Юсупов. На 1852 год в Раздорах числилось 16 дворов, 68 душ мужского пола и 64 — женского, в 1890 году — 175 человек, в 1911 — 36 дворов и усадьба Поповка чаеторговцев Боткиных (усадьба располагалась в 1 км от деревни, у Москва-реки). По Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года в Раздорах числилось 52 хозяйства и 215 жителей, по переписи 1989 года — 86 жителей.

В сентябре 2022 года депутатами Одинцовского городского округа было принято решение о передаче городскому округу Красногорск 290 га наиболее отдалённой части деревни в районе Мякининской поймы.

Население

Происшествия 
27 февраля 2000 год здесь, катаясь на снегоходе, трагически погибла актриса Марина Левтова, мать актрисы Дарьи Мороз.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Одинцовского городского округа
 Территориальное управление Барвихинское

Населённые пункты Одинцовского городского округа